EJA steht für:
 European Juggling Association, siehe European Juggling Convention
 Yariguíes Airport (IATA-Code), Flughafen von Barrancabermeja, Kolumbien
 NetJets Aviation (ICAO-Code), US-amerikanischer Teil der Fluggesellschaft

Eja steht für:
 Eja, Gemeinde im Norden Portugals

eja steht für:
 Ejamat (ISO-639-3-Code), Einzelsprache (oder Dialekt) innerhalb von Diola (Sprache), Sprache der Ethnie der Diola in Senegal, Gambia und Guinea-Bissau

Abkürzung